De Grand Prix-wegrace van Italië 2005 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 5 juni 2005 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Italië